Voici la liste des îles les Îles Turques-et-Caïques.

 
Turks-et-Caïcos
îles